Пугачёвская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-я Пугачёвская улица.
 2-я Пугачёвская улица.
 Пугачёвская улица — улица в Волгограде.
 Пугачёвская улица — улица в Самаре.
 Пугачёвская улица — улица в Тольятти.
 Пугачёвская улица — улица в Туапсе.

Белоруссия 
 Пугачёвская улица — улица в Минске.

См. также 
 Улица Пугачёва